Тетяна Миколаївна Ріжко ( ) — українська борчиня вільного стилю, чемпіонка чемпіонату Європи 2022 року.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на чемпіонатах світу

Виступи на чемпіонатах Європи

Виступи на інших змаганнях

Виступи на змаганнях молодших вікових груп

Джерела 
 

Українські борчині вільного стилю
Українські чемпіони Європи
Чемпіонки Європи з жіночої боротьби
Срібні призери чемпіонатів Європи
Спортсмени Херсонської області